

Cinema 
 I Will Always Love You – film del 2006 diretto da Mac Alejandre

Letteratura 
 I will always love you - a Gossip Girl novel – romanzo di Cecily von Ziegesar del 2009 facente parte della collana Gossip Girl

Musica 
 I Will Always Love You – brano musicale di Dolly Parton del 1974
 I Will Always Love You/Lonely Comin' Down – singolo discografico di Dolly Parton del 1974
 I Will Always Love You – singolo dei Troop del 1990
 I Will Always Love You singolo di Whitney Houston del 1992, cover dell'omonimo brano di Dolly Parton
 I Will Always Love You and Other Greatest Hits – album compilation di Dolly Parton del 1996
 I Will Always Love You: The Best of Whitney Houston – album compilation di Whitney Houston del 2012